Termin  ima više značenja.

 Veber (jedinica), SI izvedena jedinica
 Zapadni Bengal, savezna država Indije